

Россия 
 Памятник пензенским милиционерам
 Памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга в Чечне (Челябинск)
 Памятник сотрудникам милиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей (Калининград)
 Мемориал погибшим при исполнении служебного долга милиционерам (Махачкала)
 Мемориальный комплекс милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга (Тайшет)
 Памятник милиционерам, погибшим при исполнении служебного долга (Саратов)
 Памятник погибшим милиционерам (Севастополь)
 Памятник погибшим сотрудникам милиции (Тюмень)
 Памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга (Петрозаводск)
 Памятник Павлу Кирилловичу Гречихину

Белоруссия 
 Памятник «100 лет белорусской милиции»

Украина 
 Памятник сотрудникам уголовного розыска послевоенных лет (Одесса)
 Памятник милиционеру-ангелу (Днепропетровск)
 Памятник погибшим милиционерам (Львов)
 Памятник сотрудникам органов внутренних дел (Донецк)

Полиция